Als Finnlandkrieg werden bezeichnet
 der russisch-schwedische Krieg 1808–1809
 der Winterkrieg 1939/1940  zwischen Finnland und der Sowjetunion.